Stolzer Heinrich steht für:

Pflanzenarten:

 Gewöhnlicher Natternkopf (Echium vulgare), Pflanzenart aus der Gattung der Natternköpfe
 Gemeine Nachtkerze (Oenothera biennis), Pflanzenart aus der Gattung der Nachtkerzen
 Riesen-Goldrute (Solidago gigantea), Pflanzenart aus der Gattung der Goldruten

Speisen:
 Stolzer Heinrich (Speise, Berlin), Gericht in der Berliner Küche, siehe Berliner Küche #Fleischgerichte
 Stolzer Heinrich (Speise, Thüringen), Gericht in der Thüringer Küche